Unterhartberg steht für:

 Unterhartberg (Mitterfels), Gemeindeteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterhartberg (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft der Gemeinde Burgkirchen (Oberösterreich)